Le sigle MSB peut signifier:

 Most Significant Bit, en français Bit de poids fort
 Le Mans Sarthe Basket, club de basket professionnel français du Mans
 Mediterranean School of Business, est la Business School de la South Mediterranean University en Tunisie.
 Massilia Sun Ball ,est un tournoi sportif organisé par les élèves de l'école Centrale de Marseille.
 Metropolitan skateboards.
 Multi Service Bricolage, désigne les chaînes de magasins de bricolage.

Le code MSB peut signifier
 L'aéroport de Saint-Martin, partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, aux Antilles dans la codification IATA